Garawangi (Garawangi), een plaats in Indonesië
Garawangi (Ligung), een plaats in Indonesië